Le Ministère de l'Air peut faire référence à :
 Ministère de l'Air (France), créé en 1928 et dissous en 1947
 Ministère de l'Air (Royaume-Uni) (Air Ministry), actif de 1918 à 1964
 Ministère de l'Air du Reich (Reichsluftfahrtministerium), actif de 1933 à 1945
 Ministère de l'Air (Italie), créé en 1928 et disparu en 1947.